Титул фараона является стандартным церемониальным именованием царей Древнего Египта. Титул символизировал как светскую, так и сакральную власть, и представлял также своего рода формулу монархического правления.

Полный титул, состоящий из пяти имён, не был обязательным для использования до эпохи Среднего Царства, но, утвердившись, оставался неизменным и применялся до окончательного покорения Египта Римской империей.

Хорово имя 
G5
Это имя обычно записывалось в серехе, представляющем фасад дворца. Как правило, изображение бога-сокола Гора размещалось на самой вершине сереха или возле неё. Это — самая старая форма имени фараона.

Имя по Небти 
G16
Имя по «Небти» (освещённый) символизирует суверенную власть фараона над двуединым Египтом. Это особое имя, как правило, не помещалось в картуше или серехе. Оно всегда начиналось с иероглифов стервятника и кобры, опирающихся на «две корзины».

Золотое имя 
G8
Эта форма имени фараона начиналась с изображения сокола-Гора, сидящего на иероглифе «золото» или около него.

Значение этого особого имени спорно. Одна версия говорит, что это имя символизирует триумф Гора над своим дядей Сетом, поскольку символика золота может означать возвышенность Гора над всеми противниками. Другая версия утверждает, что золото, как египетская ассоциация с вечностью, было предназначено, чтобы передать бессмертную суть фараона.

Подобно имени по Небти, для золотого имени, как правило, не создавался картуш или серех.

Тронное имя фараона 
M23:t-L2:t
Тронное имя фараона, первое из двух имен, записываемых в картуш и обычно сопровождаемое Несу-бити - значком, объединяющим иероглифы «камыша» и «пчелы», что может означать «Царь Верхнего и Нижнего Египта», то есть долины и дельты Нила.

Эта форма имени стала обязательной к употреблению в конце Третьей династии, и позже стала самым важным официальным титулом фараона.

Личное имя фараона 
G39-N5:.-
Имя, дающееся при рождении. Самому имени предшествовало вступление: «Сын Ра», написанное с использованием иероглифа утки (са), омонима слова, означающего «сына» (са), а также смежным иероглифом солнца, бога Ра. Для женщин, которые стали фараонами, вступление интерпретировалось как «Дочь Ра» (сат).

Это имя было внесено в царский титул при Четвёртой династии, чтобы подчеркнуть роль фараона как представителя солнечного бога Ра.

Современные историки к личному имени фараона, как правило, добавляют порядковые номера (например, «II», «III»), чтобы различать фараонов, носящих одинаковое имя.

Пример 

Полный титул фараона XVIII династии Тутмоса III, с указанием условного произношения и переводом:

 Хорово имя — Канахт Каэмуасет — «Гор, Могущественный Бык, Возникающий в Фивах»

 Имя по Небти — Уахнеситмираэмпет — «От обеих Владычиц, Возносящих в царском сане, Подобен Ра в небесах»

 Золотое имя — Сехемпахтиджесерхау — «Золотой Гор, Сильнейший из сильных, Священный явлением»

 Тронное имя — Менхеперра — «Бог Двух Земель, Неизменный, явленный как Ра»

 Личное имя — Тутмос Неферхеперу — «Сын Ра, Тутмос, наипрекраснейший»

См. также 
 Фараон
 Список фараонов
 Шампольон, Жан-Франсуа

Ссылки и примечания 
 
 
 
 
 
 

Египетское письмо